Kalypso eller Calypso, kan syfta på:

 Kalypso – en nymf i grekisk mytologi
 Kalypso (målare) – (200-talet f.Kr.), en antik grekisk målare
 53 Kalypso – en asteroid
 Kalypso (musikalbum) – ett musikalbum av den svenska rapparen Mächy
 Calypso – en musikstil
 Calypso (måne) – en av Saturnus månar
 Calypso (växter) – ett släkte med orkidéer
 Calypso (båt) – en båt som Jacques-Yves Cousteau gjorde flera expeditioner med
 Calypso (seriefigur) – en seriefigur i Spindelmannen